National Soccer League (1995–96) – dwudziesta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym sezonie wystąpiło 12 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Melbourne Knights, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Marconi Fairfield.

Uczestnicy sezonu 1995–96 
Adelaide City
Brisbane Strikers
Canberra Cosmos
Marconi Fairfield
Melbourne Knights
Morwell Falcons
Newcastle Breakers
South Melbourne FC
Sydney United 
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1994–95, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1994–95, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.

Seria finałowa

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1996

Melbourne Knights DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Damian Mori (Adelaide City)
Trener roku: John Perin (Adelaide City)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 4 lutego 2011].

National Soccer League
1995 w Australii
1996 w Australii
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej